

Biologia 
 Agar agar – sostanza polisaccaridica usata per uso alimentare e in microbiologia come terreno di coltura batterica
 Agar MacConkey – terreno di coltura utilizzato in batteriologia per i batteri Gram negativi
 Agar Salmonella-Shigella (SS) – un terreno di coltura per l'isolamento selettivo di Shigelle e Salmonelle
 Agar sale mannitolo – terreno di coltura usato in microbiologia
 Agar cuore-cervello – terreno di coltura usato in microbiologia

Geografia 
 Agar – città del Madhya Pradesh (India)
 Agar – città della Contea di Sully, Dakota del Sud (Stati Uniti d'America)
 Agar – città della Provincia di Lebap (Turkmenistan)
 Agar – ex stato principesco del subcontinente indiano

Persone
 John Agar (1921-2002) – attore statunitense
 Herbert Agar (1897-1980) – storico e giornalista statunitense

Altro
 Agar – personaggio biblico
 Agar – nome proprio femminile
 Agar – serie a fumetti di Moliterni e Gigi
 Agar.io – videogioco online
 Agar – mitragliatrice ad azionamento manuale della guerra di secessione americana

Pagine correlate
 Hagar
 Agar e Ismaele nel deserto (disambigua)

Altri progetti